Мэн Селтикс () — американский профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Восточной конференции Атлантическом дивизионе Лиги развития НБА. Команда была основана перед началом сезона 2009/10 годов и базируется в городе Портленд штата Мэн. Является фарм-клубом команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс». Домашние игры проводит в «Портленд Экспэзишон Билдинг». До 2021 года клуб назывался «Мэн Ред Клоз». «Мэн Ред Клоз» впервые попал в плей-офф лиги 6 апреля 2013 года, заняв 8 место в чемпионате. В первом раунде они попали на «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» и проиграли в двух матчах.

21 июня 2012 года «Мэн Ред Клоз» объявили о гибридной системе владения с «Бостон Селтикс».

Статистика сезонов

Связь с клубами НБА

Является фарм-клубом 
 Бостон Селтикс (2009—)

В прошлом был фарм-клубом 
 Шарлотт Бобкэтс (2009—2012)
 Филадельфия Севенти Сиксерс (2011—2012)

Известные игроки 
В клубе играли:
  Билл Уокер (2009)
  Алексис Аджинса (2009—2010)
  Лестер Хадсон
  Шерон Коллинз
  Эйвери Брэдли (2011)
  Крэйг Брэкинс
  Фаб Мелу (2012—2013)
  Крис Джозеф (2012—2013)
  Маршон Брукс (2014)
  Витор Фаверани
  Вандер Блю
  Крис Бэйб
  Тайшон Тэйлор (2014)
  Джей Ар Гидденс (2010)
  Стефан Ласме (2010—2011)
  Джош Селби (2013)
  Даджуан Саммерс (2012—2013)
  Шелвин Мэк (2012—2013)
  Фил Пресси
  Джеймс Янг
  Маркус Смарт

Примечания

Ссылки 
 maine.dleague.nba.com — официальный сайт

Клубы Лиги развития НБА
Спортивные клубы Мэна
Портленд (Мэн)